Saborido hace referencia a varios artículos:

Apellido
 Enrique Saborido, compositor, bailarín, pianista.
 Pedro Saborido, guionista de radio y televisión.
 Eduardo Saborido, sindicalista y político.